Alphonse Marie Tchami Djomaha (Batouri, 14 de setembro de 1971) é um ex-futebolista camaronês, que disputou as Copas de 1994 e 1998.

Era cotada a sua convocação para a Copa de 2002, mas Tchami, que por clubes atuou por mais tempo no futebol dinamarquês (Vejle BK e Odense BK), mas ele não foi lembrado para o mundial.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas dos Camarões
Futebolistas do Vejle Boldklub
Futebolistas do Odense Boldklub
Futebolistas do Olympique Gymnaste Club Nice
Futebolistas do Hertha BSC
Futebolistas do Dundee United Football Club
Futebolistas do Club Atlético Boca Juniors
Futebolistas do Al-Wasl FC
Futebolistas do Guangzhou R&F Football Club
Jogadores da Seleção Camaronesa de Futebol
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1996
Jogadores da Copa das Nações Africanas de 1998
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1998